krzyżulec (budownictwo)
 krzyżulec (technika)